Hsu Chieh-yu, Connie Hsu (chiń. 許婕妤; ur. 14 stycznia 1992) – tajwańska tenisistka.

W przeciągu kariery zwyciężyła w sześciu singlowych i dwudziestu czterech deblowych turniejach rangi ITF. 21 kwietnia 2014 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 224. pozycję, natomiast 23 lutego 2015 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 114. miejsce. Do roku 2007 reprezentowała Chiny, a następnie w latach 2008-2014 Stany Zjednoczone. W kwietniu 2014 zaczęła występować pod flagą Chińskiego Tajpej. Przed rozpoczęciem zawodowej kariery studiowała na University of Pennsylvania.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Przypisy

Bibliografia 

Tajwańskie tenisistki
Urodzeni w 1992
Medaliści Letniej Uniwersjady 2015
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020